Йонико () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Джорджо-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.
 Сканцано-Йонико — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.
 Монтальбано-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Матера.
 Монтебелло-Йонико — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.